Polieno di Lampsaco – filosofo epicureo del III secolo a.C.
Polieno di Macedonia – scrittore e retore antico macedone del II secolo
Donatus Polienus, pseudonimo di Ferdinando di Diano – matematico italiano